Die Eiskönigin steht für:
 Die Eiskönigin (1938), Film von Roy Del Ruth (Originaltitel: Happy Landing)
 Die Eiskönigin (1943), Musical-Film von John Brahm (Originaltitel: Wintertime)
 Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013), Film von Walt Disney Pictures (Originaltitel: Frozen)
 Die Eiskönigin II (2019), Fortsetzung 
 Die Eiskönigin – Das Musical (2017), Musical, basierend auf dem Disney-Film

Siehe auch
 Die Schneekönigin (Begriffsklärung)
 Die Eisprinzessin
 Eisfrau